|-
| 71201 - || || 7 de desembre, 1999 || Catalina || CSS
|-
| 71202 - || || 12 de desembre, 1999 || Catalina || CSS
|-
| 71203 - || || 12 de desembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 71204 - || || 13 de desembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 71205 - || || 6 de desembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 71206 - || || 3 de desembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 71207 - || || 5 de desembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 71208 - || || 6 de desembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 71209 - || || 6 de desembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 71210 - || || 6 de desembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 71211 - || || 7 de desembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 71212 - || || 7 de desembre, 1999 || Catalina || CSS
|-
| 71213 - || || 7 de desembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 71214 - || || 3 de desembre, 1999 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 71215 - || || 3 de desembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 71216 - || || 16 de desembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 71217 - || || 16 de desembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 71218 - || || 27 de desembre, 1999 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 71219 - || || 30 de desembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 71220 - || || 31 de desembre, 1999 || Prescott || P. G. Comba
|-
| 71221 - || || 31 de desembre, 1999 || San Marcello || M. Tombelli, L. Tesi
|-
| 71222 - || || 31 de desembre, 1999 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 71223 - || || 27 de desembre, 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 71224 - || || 31 de desembre, 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 71225 - || || 31 de desembre, 1999 || Višnjan Observatory || K. Korlević
|-
| 71226 - || || 31 de desembre, 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 71227 - || || 31 de desembre, 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 71228 - || || 31 de desembre, 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 71229 - || || 31 de desembre, 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 71230 - || || 17 de desembre, 1999 || Xinglong || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 71231 - || || 31 de desembre, 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 71232 - || || 30 de desembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 71233 - || 2000 AC || 1 de gener, 2000 || Višnjan Observatory || K. Korlević
|-
| 71234 - || || 3 de gener, 2000 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 71235 - || || 4 de gener, 2000 || Prescott || P. G. Comba
|-
| 71236 - || || 3 de gener, 2000 || Chiyoda || T. Kojima
|-
| 71237 - || || 2 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 71238 - || || 2 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 71239 - || || 2 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 71240 - || || 2 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 71241 - || || 2 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 71242 - || || 2 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 71243 - || || 2 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 71244 - || || 2 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 71245 - || || 3 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 71246 - || || 3 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 71247 - || || 3 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 71248 - || || 3 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 71249 - || || 3 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 71250 - || || 3 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 71251 - || || 3 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 71252 - || || 3 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 71253 - || || 3 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 71254 - || || 3 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 71255 - || || 3 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 71256 - || || 3 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 71257 - || || 3 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 71258 - || || 3 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 71259 - || || 3 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 71260 - || || 3 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 71261 - || || 3 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 71262 - || || 3 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 71263 - || || 3 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 71264 - || || 3 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 71265 - || || 3 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 71266 - || || 3 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 71267 - || || 3 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 71268 - || || 3 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 71269 - || || 3 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 71270 - || || 3 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 71271 - || || 3 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 71272 - || || 3 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 71273 - || || 3 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 71274 - || || 3 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 71275 - || || 3 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 71276 - || || 3 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 71277 - || || 5 de gener, 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 71278 - || || 3 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 71279 - || || 3 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 71280 - || || 4 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 71281 - || || 4 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 71282 - || || 6 de gener, 2000 || Modra || A. Galád, P. Kolény
|-
| 71283 - || || 4 de gener, 2000 || Višnjan Observatory || K. Korlević
|-
| 71284 - || || 5 de gener, 2000 || Višnjan Observatory || K. Korlević
|-
| 71285 - || || 3 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 71286 - || || 4 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 71287 - || || 4 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 71288 - || || 4 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 71289 - || || 4 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 71290 - || || 4 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 71291 - || || 4 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 71292 - || || 4 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 71293 - || || 4 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 71294 - || || 4 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 71295 - || || 4 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 71296 - || || 4 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 71297 - || || 4 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 71298 - || || 4 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 71299 - || || 4 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 71300 - || || 4 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
1